Giulio Cesare Gabussi – direttore d'orchestra e compositore italiano
 Rita Gabussi – cantante lirica italiana
 Vincenzo Gabussi – compositore italiano